Buche steht für:
 Rotbuche, Laubbaum
 Buche (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 einen Vertreter der Pflanzengattung Buchen
 Buková hora (Broumovská vrchovina) (Buche)  (638 m n.m.), Berg in der Broumovská vrchovina, Tschechien 
 Hohe Buche, Berg im Thüringer Wald im Landkreis Hildburghausen 
 Hohe Buche (Vulkan), Berg in der Eifel
 Krause Buche, Ortsteil von Halver im Märkischen Kreis, Regierungsbezirk Arnsberg, Nordrhein-Westfalen (Deutschland)

Siehe auch:

 Buchen (Begriffsklärung)
 Büche
 Bûche de Noël
 Maria zur Buche